Kitamura ist der Familienname folgender Personen:

 Akihiro Kitamura (* 1979), japanischer Schauspieler
 Eiji Kitamura (* 1929), japanischer Jazzmusiker
 Eri Kitamura (* 1987), japanische Sängerin und Synchronsprecherin
 Kitamura Kaneko (1903–1931), japanische Journalistin, Frauenrechtsaktivistin und Pilotin
 Katie Kitamura (* 1979), US-amerikanische Schriftstellerin
 Kazuo Kitamura (1927–2007), japanischer Schauspieler
 Kitamura Kigin (1624–1705), japanischer Haikai-Dichter und Gelehrter
 Kōichi Kitamura (* 1968), japanisches Sektenmitglied und Terrorist
 Kunio Kitamura (* 1968), japanischer Fußballspieler
 Kusuo Kitamura (1917–1996), japanischer Schwimmsportler
 Kyoko Kitamura (* um 1970), US-amerikanische Jazz- und Improvisationsmusikerin

 Kitamura Rokurō (1871–1961), japanischer Schauspieler
 Ryota Kitamura (* 1998), japanischer Fußballspieler
 Ryūhei Kitamura (* 1969), japanischer Regisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Ryūji Kitamura (* 1981), japanischer Fußballspieler
 Saki Kitamura (* 1991),  japanische Skispringerin
 Satoru Kitamura (* 1986), japanischer Langstreckenläufer
 Kitamura Sayo (1900–1967), religiöser Führer
 Kitamura Seibō (1884–1987), japanischer Bildhauer
 Sō Kitamura (* 1952), japanischer Dramatiker
 Takashi Kitamura (* 1977), japanischer nordischer Kombinierer
 Kitamura Tōkoku (1868–1894), japanischer Dichter
 Tomotaka Kitamura (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Tomoya Kitamura (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Yume Kitamura (* 1995), japanische Leichtathletin